Вознесе́новка — село в Шебекинском районе Белгородской области. Административный центр Вознесеновского сельского поселения.

История 
В 1730 году свободные земли между городом Нежегольском и слободой Маломихайловской приобрел поручик Андрей Артемьевич Полибин, состоящий в то время комендантом на Белгородской оборонительной черте и основал новое селение, которое было названо слободой Вознесеновкой. Первоначально население составляли малоросские крестьяне. Название слободе дала Вознесенская церковь.

Уже в 1734 году Андрей Полибин продает Вознесеновку белгородскому губернатору генерал-лейтенанту Ивану Ивановичу Бибикову. Поэтому село долгое время называлось Губернаторское или Ивановское.

С июля 1928 году село Вознесеновка (в 1932 г. — 2335 жителей) — центр сельского совета в Шебекинском районе. В 1929 году был основан колхоз «Красный партизан», особое внимание в хозяйстве уделяли конеферме.

Население

Достопримечательности 
Главной достопримечательностью села является памятник воинской славы. Он представляет собой танк Т-34 установленный на постаменте, перед памятником находится вечный огонь. По левую и правую сторону от мемориала располагаются таблички с именами воинов, похороненных здесь. В их числе — Герой Советского Союза Иван Алексеевич Конорев.

Источники 
 Страница о селе Вознесеновка

Примечания 

Населённые пункты Шебекинского района